Częstochowa peut désigner :

Toponymie

 Voïvodie de Częstochowa, une ancienne voïvodie de 1975 à 1998.

dans la voïvodie de Silésie
 Częstochowa, ville de la voïvodie de Mazovie, chef-lieu du powiat  de Częstochowa